Великий восток Соединенных Штатов Америки () — американское либеральное масонское послушание.

Современная история 
В 2005 году несколько лож оставили регулярные великие ложи в США и образовали Объединённую великую ложу Америки. Их целью было восстановить в Соединенных Штатах дух современного масонства, основанного на принципах Просвещения и идеалах всеобщего братства, как это практикуется в странах континентальной Европы.

В 2007 году движение было подкреплено появлением новых лож, которые также покинули регулярные великие ложи. Чтобы подчеркнуть свою близость к французскому и европейскому масонству, Объединённая великая ложа Америки была переименована в Великий восток США.

Принципы 
Великий восток Соединенных Штатов базируется на основных принципах:

 Свобода совести для всех является важным элементом свободы, равенства и братства.
 Поддержка разделения церкви и государства и религиозной терпимости и духовности.
 Поддержка свободы прессы, как необходимого элемента в поддержании неотъемлемых прав человека и, в том числе жизни, свободы и стремления к счастью.
 Поддержка образования и обучения на протяжении всей жизни.
 Поддержка беспристрастной судебной системы, необходимой гарантии сохранения прав человека.
 Поддержка науки и искусства в качестве важнейших элементов человеческого прогресса.
 Поддержка усилий по обеспечению устойчивого развития, как важного элемента для выживания человечества.

Функционирование 
Великий восток Соединенных Штатов способствует абсолютной свободе совести и не требует от своих членов веры в Бога. Основной целью считает улучшение человечества. Великий восток Соединенных Штатов не запрещает обсуждение политических или религиозных вопросов в своих ложах.

Ложи Великого востока США свободны в выборе своего устава. В настоящее время они используют:

 Древний и принятый шотландский устав
 Французский современный устав
 Устав Эмулейшн
 Американский устав Престона/Уэбба

Великий восток США — мужское послушание, но проводит работы совместно со смешанными ложами Союза Джорджа Вашингтона. Эти два послушания (Союз Джорджа Вашингтона и Великий восток США) показывают, что либеральное масонство в Соединенных Штатах открыто для всех независимо от пола, цвета кожи и философских убеждений.

Ложи Великого востока США 
 Les Neuf Sœurs (Вашингтон (округ Колумбия))
 Halcyon (Кливленд)
 Euclide (Гран Рапидс)
 Intrepid (Лос-Анджелес)
 Regulus Lodge (треугольник, странствующая ложа)
 Sirius (Атланта)

Две ложи за пределами США :
 Deucalion (Патрас, Греция)
 Thomas Paine (Париж, Франция)

Члены ВВ США также могут принимать участие в работах 5 лож Союза Джорджа Вашингтона, в 5 ложах Великого востока Франции в Северной Америки, и в 3 ложах Великой ложи Бельгии.

См. также 
 Союз Джорджа Вашингтона
 Список масонских организаций
 Либеральное масонство

Примечания 

Великие востоки
Масонство в США
Смешанное масонство